Amicizia – legame sociale
 Amicizia – in filosofia, principio etico 
 Amicizia – divinità greco-romana
 Amicizia – romanzo di Hermann Hesse
 Amicizia – commedia di Eduardo De Filippo
 Amicizia – film del 1938 diretto da Oreste Biancoli
 Amicizia – album di Herbert Pagani del 1969
 Dell'amicizia (De amicitia) – saggio di Matteo Ricci
 Laelius de amicitia o De amicitia – dialogo filosofico di Cicerone
 Amicizia 7 – denominazione della capsula spaziale Mercury-Atlas 6